Le Sil est une rivière de Galice (Espagne), affluent du Minho.

SIL est un sigle et un acronyme pouvant signifier :
  ;
 Services industriels de Lausanne ;
 Solidarité internationale antifasciste (1937),  organisme humanitaire et politique en faveur de l'anarchisme ;
 Société internationale de linguistique ou  ;
 Solidarité internationale libertaire ;
 Système d'information de laboratoire, défini par le Comité français d'accréditation (Cofrac) dans le cadre de la norme ISO 15189 pour les laboratoires de biologie médicale ;
 Software in the loop.

Voir aussi :
 Société de linguistique fonctionnelle (SILF), société savante fondée par André Martinet, qui publie la revue scientifique La Linguistique.